Age of Seas es un videojuego multijugador desarrollado por el estudio español Eloquence Entertainment. Saldrá a la venta  para PC Windows, Mac y Linux a través de Steam. de mundo abierto donde cada jugador tendrá su propio barco. El objetivo del juego consiste en establecer rutas comerciales y evitar a piratas enemigos, ya que los jugadores intentarán robar la mercancía.

Jugabilidad
Age of Seas es un juego multijugador de mundo abierto donde cada jugador controlará a un personaje, que será un pirata. El juego se centra en la habilidad  del jugador para decidir qué misiones llevar a cabo y en qué momento. De hecho, el principal objetivo y atractivo del juego consiste en establecer gran variedad de rutas comerciales, atendiendo a los productos que más valen y descartando las mercancías menos valiosas. El jugador también tendrá que evitar a otros jugadores que decidan ser piratas enemigos, ya que intentarán robar la mercancía.

Historia
Las rutas de comercio están cada vez más afectadas por la falta de materias primas, provocando que muchos marineros pongan rumbo a territorios inexplorados. Navegando por mares violentos, no son pocos los que afirman haberse encontrado con animales marinos capaces de hacer frente a la Invencible. Así, tras la expedición de Cerón, aumentan los rumores sobre unas islas vírgenes ricas en oro y otros materiales. Muchos exploradores y piratas como Francis Drake o John Hawkins deciden navegar rumbo a estos territorios para hacerse con todo el botín.

Pero no son pocos los que deciden convertirse en piratas, atacando a valientes mercaderes para quedarse con todos los bienes. La Reina comienza a actuar, ofreciendo recompensas por la cabeza de algunos piratas y expidiendo patentes de corso a algunos marineros, un documento que los autoriza a atacar a otros barcos, convirtiéndose así en corsarios. Viejos lobos de mar que deciden ser cazarrecompensas, en busca de las aventuras que una vez vivieron, con un último aliento.

Referencias

Enlaces externos
 

Videojuegos desarrollados en España
Videojuegos en desarrollo
Videojuegos para Windows
Videojuegos para Mac
Videojuegos para Linux
Videojuegos multijugador
Videojuegos de acción-aventura